Questa è una lista di vette in Valle d'Aosta in ordine di altezza.

Le vette più alte in Valle d'Aosta

Collegamenti esterni 
 
 

Montagne della Valle d'Aosta
Liste di montagne